Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1967 года () собрал 14 участников. Тон Сейбрандс выиграл свой первый национальный титул, вслед за вторым местомв чемпионате 1966 года. Второй - чемпион страны 1966 года Пит Розенбург. Но Розенбург в 1966 году для чемпионства набрал 21 очко и опередил Сейбрандса на три очка, сейчас Тон победил набрав 22 очка, когда экс-чемпион страны - 17, отстав на пять очков. Третий - юный Харм Вирсма. В этом чемпионате произошла смена национального лидера в шашках, определились два молодых лидера - Сейбрандс и Вирсма, задававшие тон в 1970-х годах шашечному движению Нидерландов.

 — Тон Сейбрандс, 22 очка.

 — Пит Розенбург, 17 очков.

 — Харм Вирсма, 16 очков.

Результаты

Ссылки 
 Турнирная таблица с фотографиями на сайте  KNDB

1967 год в шашках
Спорт в Нидерландах в 1967 году